Santa Maria Maggiore – comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
 Santa Maria Maggiore – ex frazione di Capua in provincia di Caserta
 Carcere di Santa Maria Maggiore – carcere di Venezia
 Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore – edificio sacro di Nocera Superiore in provincia di Salerno

Pagine correlate 

 Basilica di Santa Maria Maggiore (disambigua)
 Cattedrale di Santa Maria Maggiore
 Chiesa di Santa Maria Maggiore
 Chiesa madre di Santa Maria Maggiore
 Collegiata di Santa Maria Maggiore